Saint-Étienne může být:

Kanada 
 Saint-Étienne-de-Beauharnois – obec v provincii Québec
 Saint-Étienne-de-Bolton – obec v provincii Québec
 Saint-Étienne-des-Grès – obec v provincii Québec

Francie 
Saint-Étienne – město v departementu Loire
Saint-Étienne-à-Arnes – obec v departementu Ardensko
 Saint-Étienne-au-Mont – obec v departementu Pas-de-Calais
 Saint-Étienne-au-Temple – obec v departementu Marne
 Saint-Étienne-aux-Clos – obec v departementu Corrèze
 Saint-Étienne-Cantalès – obec v departementu Cantal
 Saint-Étienne-d'Albagnan – obec v departementu Hérault
 Saint-Étienne-de-Baïgorry – obec v departementu Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Étienne-de-Boulogne – obec v departementu Ardèche
 Saint-Étienne-de-Brillouet – obec v departementu Vendée
 Saint-Étienne-de-Carlat – obec v departementu Cantal
 Saint-Étienne-de-Chigny – obec v departementu Indre-et-Loire
 Saint-Étienne-de-Chomeil – obec v departementu Cantal
 Saint-Étienne-de-Crossey – obec v departementu Isère
 Saint-Etienne-de-Cuines – obec v departementu Savojsko
 Saint-Étienne-de-Fontbellon – obec v departementu Ardèche
 Saint-Étienne-de-Fougères – obec v departementu Lot-et-Garonne
 Saint-Étienne-de-Fursac – obec v departementu Creuse
 Saint-Étienne-de-Gourgas – obec v departementu Hérault
 Saint-Étienne-de-Lisse – obec v departementu Gironde
 Saint-Étienne-de-l'Olm – obec v departementu Gard
 Saint-Étienne-de-Lugdarès – obec v departementu Ardèche
 Saint-Étienne-de-Maurs – obec v departementu Cantal
 Saint-Étienne-de-Mer-Morte – obec v departementu Loire-Atlantique
 Saint-Étienne-de-Montluc – obec v departementu Loire-Atlantique
 Saint-Étienne-de-Puycorbier – obec v departementu Dordogne
 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs – obec v departementu Isère
 Saint-Étienne-des-Champs – obec v departementu Puy-de-Dôme
 Saint-Étienne-de-Serre – obec v departementu Ardèche
 Saint-Étienne-des-Guérets – obec v departementu Loir-et-Cher
 Saint-Étienne-des-Oullières – obec v departementu Rhône
 Saint-Étienne-des-Sorts – obec v departementu Gard
 Saint-Étienne-de-Tinée – obec v departementu Alpes-Maritimes
 Saint-Étienne-de-Tulmont – obec v departementu Tarn-et-Garonne
 Saint-Étienne-de-Valoux – obec v departementu Ardèche
 Saint-Étienne-de-Vicq – obec v departementu Allier
 Saint-Étienne-de-Villeréal – obec v departementu Lot-et-Garonne
 Saint-Étienne-d'Orthe – obec v departementu Landes
 Saint-Étienne-du-Bois, Ain – obec v departementu Ain
 Saint-Étienne-du-Bois, Vendée – obec v departementu Vendée
 Saint-Étienne-du-Grès – obec v departementu Bouches-du-Rhône
 Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle – obec v departementu Côtes-d'Armor
 Saint-Étienne-du-Rouvray – obec v departementu Seine-Maritime
 Saint-Étienne-du-Valdonnez – obec v departementu Lozère
 Saint-Étienne-du-Vauvray – obec v departementu Eure
 Saint-Étienne-du-Vigan – obec v departementu Haute-Loire
 Saint-Étienne-en-Bresse – obec v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Étienne-en-Coglès – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 Saint-Étienne-en-Dévoluy – obec v departementu Hautes-Alpes
 Saint-Étienne-Estréchoux – obec v departementu Hérault
 Saint-Étienne-la-Cigogne – obec v departementu Deux-Sèvres
 Saint-Étienne-la-Geneste – obec v departementu Corrèze
 Saint-Étienne-l'Allier – obec v departementu Eure
 Saint-Étienne-Lardeyrol – obec v departementu Haute-Loire
 Saint-Étienne-la-Thillaye – obec v departementu Calvados
 Saint-Étienne-la-Varenne – obec v departementu Rhône
 Saint-Étienne-le-Laus – obec v departementu Hautes-Alpes
 Saint-Étienne-le-Molard – obec v departementu Loire
 Saint-Étienne-les-Orgues – obec v departementu Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Étienne-lès-Remiremont – obec v departementu Vosges
 Saint-Étienne-Roilaye – obec v departementu Oise
 Saint-Étienne-sous-Bailleul – obec v departementu Eure
 Saint-Étienne-sous-Barbuise – obec v departementu Aube
 Saint-Étienne-sur-Blesle – obec v departementu Haute-Loire
 Saint-Étienne-sur-Chalaronne – obec v departementu Ain
 Saint-Étienne-sur-Reyssouze – obec v departementu Ain
 Saint-Étienne-sur-Suippe – obec v departementu Marne
 Saint-Étienne-sur-Usson – obec v departementu Puy-de-Dôme
 Saint-Étienne-Vallée-Française – obec v departementu Lozère